Мукай Элебаев () — киргизский советский писатель.

Биография 
Мукай Элебаев родился в селе Чон-Таш (ныне — в  Иссык-Кульской области) в семье крестьянина-бедняка. С 9 лет, оставшись сиротой, батрачил.
Был писателем классиком.

В 1916—1919 годы находился в Китае, спасаясь от бесчинств восстания. Вернувшись на родину, учился в ликбезе села Джылуу-Булак (1920), с 1921 — в интернате в Пржевальске, в 1924—1926 — в Тюпском зооветеринарном техникуме; в 1930 году окончил Фрунзенский педагогический техникум.

Совместно с одним из первых кыргызских просветителей  написал учебник по литературе для школьников, который вышел в свет в 1930 году.

Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. Будучи красноармейцем, стрелком 267-го стрелкового полка, погиб на фронте — умер от ран 15 мая 1944 года. Похоронен в деревне  (ныне — Псковской области).

Семья 
Жена — Фухура Элебаева; проживала во Фрунзе, ул. Энгельса.

Творчество 
М. Элебаев считается одним из зачинателей киргизской советской профессиональной литературы.

Дебютировал в 1924 году стихотворением «Зарыгам» («Томлюсь») в одном из первых номеров газеты «Эркин-Тоо»; стихотворение «Наша молодёжь» было опубликовано в 1928. Первый сборник стихов «Ырлар жыйнагы» издан в 1931 году.

В 1933 вышел сборник «Битва», сыгравший большую роль в развитии киргизской советской поэзии, в утверждении современной темы, новых поэтических форм. В 1938 издано его «Полное собрание стихотворений».

Является автором крупного романа «Узак жол» («Долгий путь», 1936; издан также на русском [1959] и латышском языках) — первого в киргизской литературе опыта реалистической прозы автобиографического характера. Логическим продолжением этого романа явились очерк «Кыйын кезен» («Трудная переправа», 1938) и рассказы «Зарлык» и «В буранный день».

Автор сборников фронтовых стихов «Письмо» (1941) и «Улуу марш» («Великий марш», 1943).

М. Элебаев одним из первых киргизских писателей занимался переводом произведений русской классики на киргизский язык: им переведены произведения Н. В. Гоголя («Шинель»), Л. Н. Толстого («Хаджи-Мурат»), М. Горького, Д. А. Фурманова, сказки А. С. Пушкина («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»), стихи В. В. Маяковского, С. Я. Маршака и др.

Член Союза писателей СССР с 1934 года.

Избранные сочинения 
 Элебаев М. Узак Жол. — Фрунзе: Мектеп, 1974.

Память 
Именем М. Элебаева названы:
 школы — в с. Талды-Суу Иссык-Кульской области, школа № 13 Базар-Коргонского района Ошской области,
 библиотеки
 улицы городов и сёл республики.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Киргизские писатели
Киргизские поэты
Члены Союза писателей СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Умершие от ран